Northeastern University ist der Name folgender Universitäten:

in den Vereinigten Staaten:
 Northeastern University in Boston, Massachusetts
 Northeastern Illinois University in Chicago, Illinois
 Northeastern State University in Tahlequah, Oklahoma

in China:
 Northeastern University in Shenyang, Liaoning, siehe Universität Nordostchinas